Unbreakable может означать:

В музыке:
 Unbreakable — альбом Джанет Джексон 2015 года.
 Unbreakable — альбом Backstreet Boys 2007 года.
 Unbreakable — альбом Dead or Alive 2001 года.
 Unbreakable — альбом Fireflight.
 Unbreakable — альбом Scorpions.
 Unbreakable — альбом Primal Fear.
 «Unbreakable» — песня группы Westlife, выпущенная в качестве сингла в 2002 году, также вошедшая в альбом Unbreakable: The Greatest Hits, Vol. 1.
 «Unbreakable» — песня группы Sinplus, которая была исполнена на конкурсе песни Евровидение 2012.
 «Unbreakable» — сингл группы Stratovarius из альбома Nemesis.
 Unbreakable - песня Майкла Джексона из альбома "Invincible".
 Unbreakable — дебютный сингл Кончиты Вурст вышедший в 2011 году.

В кинематографе:
 «Неуязвимый » () — фильм 2000 года.

См. также 
 Неуязвимый